Wróblin ist Ortsname in Polen:
 Wróblin (Opole), Stadtteil 
 Wróblin Głogowski (Fröbel), Niederschlesien
 einer Ortschaft in der Woiwodschaft Opole, siehe Fröbel (Oberglogau)
 einer Ortschaft (deutsch Fröbeln), die 1901 in die Stadt Löwen (seit 1945: Lewin Brzeski) eingemeindet wurde